Peña Blanca steht für folgende geografische Objekte in Lateinamerika:
 Volcán Peña Blanca, Vulkan in Chile

Orte:
 Peña Blanca (Honduras)
 Peña Blanca (Chihuahua), Mexiko
 Peña Blanca (Los Santos), Panama
 Peña Blanca (Ngöbe-Buglé), Panama